Златаре може бити:

 Златаре, насеље у граду Новом Пазару, Република Србија
 Златаре (Приштина), насеље у граду Приштини у Косовском округу, Република Србија
 Златаре (Урошевац), насеље у општини Урошевац у Косовском округу, Република Србија